Ліберо (волейбол) — гравці, котрі виконують тільки захисні функції.
 Ліберо (футбол) — захисники, що не мають чіткого місця на полі, натомість вільно переміщуютьтся полем та грають «на підстраховці».